Guido Marzulli – pittore italiano
 Michele Marzulli – poeta, pittore e scrittore italiano
 Rosa Tosches Marzulli – pittrice italiana